Paddys River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Paddys River (Cotter River), Nebenfluss des Cotter River im Australian Capital Territory
 Paddys River (Tumbarumba Creek), Nebenfluss des Tumbarumba Creek in New South Wales